С любимой под венец (, Dulhan Hum Le Jayenge; ) — индийская романтическая комедия на языке хинди и вышедшая в прокат 24 марта 2000 года. Является ремейком индийского фильма 1960 года  с Сунилом Датт и Вахидой Рехман.

По совету астролога Гордхана Танвани производители не стали устраивать предварительные показы фильма, и даже актёры и члены съёмочной команды, за исключением режиссёра Дхавана и сценариста Джаффри, участвовавших в монтаже, не видели готовую картину до её премьеры в кинотеатрах.
В рецензии на фильм его сравнили с попкорном, который «легок и быстро усваиваем, но в конечном итоге вы хотите чего-то большего».
Сыгравший в фильме, Анупам Кхер по итогам года был номинирован на Filmfare Award за лучшую комическую роль.

Сюжет 
Сирота Сапна (Каришма Капур) растет в доме у своих троих заботливых, но эксцентричных дядюшек — священника Прабху (Пареш Равал), спортивного тренера Бхолы (Ом Пури) и светского льва Викки (Анупам Кхер). Каждый из них имеет свой стиль жизни, который хочет навязать племяннице, и своё представление о мужчине, за которого ей следует выйти замуж. В конце концов Сапна не выдерживает тройного давления и уезжает в Европу, чтобы отдохнуть от чрезмерной опеки. Один из претендентов на руку девушки — Раджа Оберой (Салман Хан) — уже получил отказ у её опекунов, которые его даже не видели. Отец Раджи очень хочет видеть Сапну своей невесткой, и сын обещает выполнить его желание и во что бы то ни стало жениться на ней. Он следует за Сапной в Европу, чтобы исполнить обещание.

В ролях 
 Салман Хан — Раджа Оберой
 Каришма Капур — Сапна
 Ом Пури — дядя Бхола
 Анупам Кхер — дядя Викки
 Пареш Равал — дядя Прабху
 Кадер Хан — отец Раджи
 Фарида Джалал — мать Раджи
 Джонни Левер — турагент
 Химани Шивпури — няня Мэри
 Кашмира Шах — Лавли
 Дара Сингх — дедушка Сапны

Саундтрек

Примечания 

Фильмы Индии 2000 года
Фильмы на хинди
Фильмы Дэвида Дхавана
Фильмы-ремейки Индии
Романтические кинокомедии Индии
Кинокомедии 2000 года